{{Ficha de noble
|nombre = Ranuccio II Farnesio
|título = Duque de Parma, Piacenza y Castro
|imagen = Jacob Denys - Portrait of Ranuccio II.jpg
|tamaño de imagen = 
|epígrafe = Ranuccio II Farnesio por Jacob Denys.
|reinado = 1646 - 1694
|coronación = 
|tratamiento = 
|otros títulos = 
|nombre completo = 
|fecha de nacimiento = 
|lugar de nacimiento = Parma, Ducado de Parma
|fecha de defunción =  (64 años)
|lugar de defunción = Parma, Ducado de Parma
|lugar de entierro = Santuario de Santa María de la Steccata
|predecesor = Eduardo I Farnesio
|regente = 
|sucesor = Francisco Farnesio
|suc-tipo = 
|heredero = 
|consorte =
 Margarita Yolanda de Saboya (1660-1663)
 Isabel de Este (1664-1666)
 María de Este (1668-1684) 
|cónyuge = 
|descendencia = véase Matrimonios e hijos
|casa real = 
|dinastía = Farnesio
|himno real = 
|padre = Eduardo I Farnesio
|madre = Margarita de Médici
|residencia = Palacio Farnesio
|firma = 
|escudo = Armoiries Parme 1592.svg
|lema = 
}}

Ranuccio II Farnesio (en italiano: Ranuccio II Farnese) (Parma, 17 de septiembre de 1630-Parma, 11 de diciembre de 1694), fue el sexto duque de Parma y Plasencia y sexto y último duque de Castro.

Juventud 
Ranuccio era hijo del duque Eduardo I Farnesio y de Margarita de Médici. Después de la muerte de su padre, acaecida en 1646, gobernó el ducado bajo la regencia de su tío el cardenal Francisco María Farnesio y de su madre durante dos años, hasta que cumplió los 18 años. Con el objetivo de relanzar una alianza con los Farnesio, Francia le ofreció la mano de una sobrina del cardenal Mazarino. La joven habría traído una dote de 500.000 escudos, pero Ranuccio, a pesar de que el Ducado tenía una acuciante necesidad de dinero, no tomó ni siquiera en consideración la oferta ya que la joven no era de rango principesco. Consiguió, no obstante, mantenerse neutral en las luchas entre Francia y España, pero de todas formas obligado a permitir el paso de tropas de ambos contendientes con gran daño para la población local.

La pérdida de Castro 
Durante el reinado de Eduardo el ducado se había visto envuelto en la Primera Guerra de Castro, provocada por Urbano VIII, y que había vaciado sus arcas. En 1649 Inocencio X, sucesor de Urbano VIII, acusó a Ranuccio de ser el instigador del homicidio del obispo Cristoforo Giarda. Este episodio dio origen a la Segunda Guerra de Castro. Las tropas pontificias asediaron la ciudad de Castro. Entre tanto, el duque reunió un ejército, cuyo comandante era Jacopo Gaufrido, que fue derrotado en las cercanías de Bolonia. Gaufrido escapó, pero las condiciones de paz impuestas por el papa incluían que el comandante fuera procesado, arrestado y condenado, Gaufrido fue ajusticiado el 8 de enero de 1650. El ducado fue encamerado. En 1657 el duque debía readquirir Castro, pero no tenía la suma necesaria, por lo cual el nuevo pontífice, Alejandro VII, decidió la encameración definitiva, pero dos años después, en 1659, con la Paz de los Pirineos entre Francia y España, el duque consiguió hacer incluir una cláusula por la cual tenía 8 años más para recuperar el ducado. El duque trató de juntar el dinero de todas las maneras posibles y, en 1666, envió a Roma a un abogado y su agente, Giulio Platoni, con la suma de 814.865 escudos de oro y plata, pero los responsables de la Cámara Apostólica rechazaron el pago. Ranuccio tuvo que resignarse a la pérdida de la antigua posesión familiar.

Los últimos años 

El duque retuvo la gran suma rechazada por la Iglesia, por tanto, en 1672 decidió adquirir de Gianandrea Doria Landi el Principado de Bardi y Compiano por un precio de 120 714 ducados. Con esta adquisición el estado tomó su forma definitiva.

Durante la guerra entre Francia y el duque Víctor Amadeo II de Saboya, que se había adherido a la Liga de Augsburgo y era apoyado por tropas imperiales dirigidas por el príncipe Eugenio de Saboya, el Ducado de Parma fue invadido por tropas imperiales. En 1691 4000 soldados, con mujeres y niños, llegaron al territorio parmesano; no solo su mantenimiento recayó sobre sus súbditos, sino que éstos debieron soportar los atropellos y la violencia de los mismos.

En 1693 moría su hijo Eduardo que 3 años antes se había casado con Dorotea Sofía de Neoburgo, con la cual había tenido dos hijos: Alejandro, muerto con tan solo 8 meses e Isabel.

El duque moría de forma imprevista, quizás a causa de su obesidad, la noche del 11 de diciembre de 1694.

Matrimonio e hijos 
Ranuccio II Farnesio se casó el 29 de abril de 1660 con Margarita Violante de Saboya (15 de noviembre de 1635 - 29 de abril de 1663), hija del duque Víctor Amadeo I, la cual le dejó viudo después de apenas 3 años de matrimonio, muriendo dos días después del nacimiento de su segundo hijo; el niño murió ese mismo día. El primer hijo había nacido muerto.

El segundo matrimonio de Ranuccio tuvo lugar el 18 de febrero de 1664 con su prima Isabel de Este (3 de octubre de 1635 - 21 de agosto de 1666), hija de Francisco I de Este, duque de Módena. El matrimonio tuvo un efecto también cultural, porque supuso el traslado del maestro de capilla del Duque de Módena, el compositor Marco Uccellini, a la corte de Parma, siempre con la misma función.

También Isabel murió de puerperio (infección post-parto). De esta unión nacieron tres hijos:
 Margarita María Farnesio (24 de noviembre de 1664-17 de junio de 1718), se casó el 14 de julio de 1692 con Francisco II de Este (1660-1694), duque de Módena;
 Teresa Farnesio (10 de octubre de 1665-¿?), monja.
 Eduardo II Farnesio (1666-1693), heredero al Ducado de Parma y Piacenza pero murió antes que su padre.

En octubre de 1668 Ranuccio se casó por tercera vez con María de Este (8 de diciembre de 1644-20 de agosto de 1684), hermana de su segunda mujer. Con ella tuvo numerosos hijos, pero solo dos alcanzaron la edad adulta:
 Francisco Farnesio (1678-1727), duque de Parma y Piacenza desde 1694.
 Antonio Farnesio (1679-1731), desde 1727 último duque de Parma y Piacenza de la familia Farnesio.

Balance de su reinado 
El juicio de sus contemporáneos fue benévolo porque el duque hizo muchas cosas para mejorar la situación de sus súbditos, pero el contraste entre la costosa vida de la corte y las cajas del erario era verdaderamente notable. Para mantener a todos los personajes que rotaban por la corte de Parma, el duque fue obligado a tasar cualquier cosa, evitando, no obstante, de tocar las rentas eclesiásticas.

Para combatir la desocupación obrera prohibió la exportación de seda no trabajada; en 1648 transformó el "ufficio comunitativo" en Cogregación, para poder proceder al almacenamiento y distribución de grano y harina; creó el oficio de visitador general, una especie de juez, que hizo que los procesos judiciales no se alargasen extremadamente, previendo al mismo tiempo penas severísimas para ladrones, vagabundos y farsantes. Entre otras cosas, reformó el mundo rural de Piacenza (1647); procedió a la reparación de los daños provocados por las inundaciones del Po de 1654; instituyó los archivos públicos de Parma y Piacenza (1678); dispuso la medición del territorio e incrementó las bonificaciones de los terrenos (1691).

En el ámbito cultural, se ocupó de la mejora de la universidad y del colegio de nobles, en la cual fundó la Accademia degli Scelti. En la abadía benedictina formó la Accademia degli Elevati. El duque fue también una apasionado de la música y se rodeó de célebres cantantes, bailarines e instrumentistas: Marco Uccellini llegó a Parma después de matrimonio de Renato con Isabel de Este. En 1688 inauguró el nuevo Teatro Ducal. Durante todo su reinado adquirió cuadros y preciosos volúmenes y transfirió a Parma la mayor parte de las de las obras de arte pertenecientes a la familia que se conservaban en las residencias romanas.

 

Nobles de Italia del siglo XVII
Duques de Parma
Farnesio
Nacidos en Parma
Fallecidos en Parma